Oligopygus is een geslacht van uitgestorven zee-egels, en het typegeslacht van de familie Oligopygidae. Vertegenwoordigers van dit geslacht zijn slechts als fossiel bekend.

Soorten 
 Oligopygus alvarezi , 1926 †
 Oligopygus camagueyensis , 1949 †
 Oligopygus christi , 1928 †
 Oligopygus circularis , 1949 †
 Oligopygus collignoni , 1931 †
 Oligopygus colsoni , 1931 †
 Oligopygus costuliformis , 1928 †
 Oligopygus cubensis , 1931 †
 Oligopygus curasavica , 1929 †
 Oligopygus elongatus , 1949 †
 Oligopygus floridanus †
 Oligopygus herrerai , 1953 †
 Oligopygus hypselus , 1927 †
 Oligopygus jamaicensis , 1927 †
 Oligopygus kugleri , 1928 †
 Oligopygus mullerriedi , 1949 †
 Oligopygus nancei , 1941 †
 Oligopygus ovumserpentis †
 Oligopygus pinguis , 1949 †
 Oligopygus putnami , 1933 †
 Oligopygus rotundus , 1942 †
 Oligopygus sanchezi , 1931 †
 Oligopygus sanjosephi , 1953 †
 Oligopygus tuberculatus , 1951 †
 Oligopygus zyndeli , 1928 †

Irregularia
Uitgestorven zee-egels